Veiros (Estarreja), een plaats in de Portugese gemeente Estarreja
 Veiros (Estremoz), een plaats in de Portugese gemeente Estremoz